Antoine Julen, född 1898 i Zermatt och död 1982, var en schweizisk längdskidåkare som tävlade under 1920-talet. Vid olympiska vinterspelen i Chamonix deltog han i militärpatrull och ingick i det schweiziska laget som tog guld. Han var även korpral i armén.

Källor
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ju/anton-julen-1.html

Födda 1898
Schweiziska längdåkare
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1924 från Schweiz
Olympiska guldmedaljörer 1924
Schweiziska olympiska guldmedaljörer
Män
Avlidna 1982
Personer från Zermatt